Nowa Kamionka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka 
 Nowa Kamionka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Nowa Kamionka – folwark na Białorusi koło Nowogródka

Zobacz też 
 Gromada Kamionka Nowa, Kamionka Nowa